Akıncılar (district), een Turks district in de provincie Sivas
 Akıncılar (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Akıncılar